Escuela Técnica Superior de Ingeniería o Escuela Técnica Superior de Ingenieros puede referirse a cualquiera de los siguientes centros educativos de enseñanza superior:
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco;
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería - ICAI, de la Universidad Pontificia de Comillas;
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla;
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV) de la Universidad de Valencia.
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería - La Rábida, de la Universidad de Huelva.

Otras denominaciones:
 Facultad de Ingeniería